Белоголо́вы () — село,
Белоголовский сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122680401. Население по переписи 2001 года составляло 765 человек.

Является административным центром Белоголовского сельского совета, в который, кроме того, входит село 
Нетерпинцы.

Географическое положение 
Село Белоголовы находится на левом и правом  берегу реки Лопушанка,
ниже по течению на расстоянии в 6 км расположено село Городище,
на противоположном берегу — село Нетерпинцы.

История 
 1785 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа I-II ст.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Известные люди 
 Шагайда Степан Васильевич — украинский советский театральный и киноактёр, родился в селе Белоголовы.

Примечания